BS2 steht für:
 Brilliance BS2, ein Pkw-Modell der Kompaktklasse des chinesischen Herstellers Brilliance China Auto
 NHK BS2, ein japanischer Fernsehsender

BS/2 steht für:
 BS/2 (Betriebssystem) (aka OS/2), ein multitaskingfähiges Betriebssystem für den PC

BS00002